A-20 – prototypowy czołg radziecki
 Douglas A-20 Havoc – amerykański bombowiec taktyczny
 A20 – autostrada w Niemczech
 A20 – autostrada w Portugalii
 A20 – autostrada w Holandii